«Слон і Моська» (басня)
 «Слон і Моська» (мультфільм, 1941)
 «Слон і моська» (фільм, 2010)